Элементарная математика — несколько неопределённое понятие, охватывающее те разделы математики, которые изучаются в средней школе.

Преподавание элементарной математики в России 
В России обучение математике начинается с первого класса. В начальной школе изучается арифметика, то есть правила оперирования с числами. С 7 класса начинается разделение обучения математики на алгебру и геометрию, которая в свою очередь подразделяется на планиметрию и стереометрию. На уроках изучаются задания с модулями, формулы сокращённого умножения.

В старших классах в России даются элементы анализа и теории элементарных функций, в частности проходится исследование функций. С 1970-х усиливается влияние идей проникновения «современной математики» в школу.

Примечания

Литература 
Арифметика
 А. П. Киселёв. Систематический курс арифметики, 1912 // МЦНМО
Геометрия
 Розин, Михаил. Начальные основания теоретической и практической геометрии, составленные в пользу и употребление обучающегося юношества, 1797
 Давидов, Август Юльевич. Элементарная геометрия в объёме гимназического курса, 1863.
 Киселёв, Андрей Петрович. Элементарная геометрия для средних учебных заведений, 1914.
Алгебра и анализ
 
 Том первый. Арифметика. Алгебра. Анализ. 432 с.
 Том второй. Геометрия. 416 с.
 Понтрягин, Лев Семёнович. О математике и качестве её преподавания // Коммунист, 1980, № 14.
 Люсьенн Феликс Элементарная математика в современном изложении. — М., Просвещение, 1967. — 487 с.

Ссылки 
 
 Рабочая программа дисциплины Элеметарная математика

Учебные предметы в России
Математическое образование